Гленн Реймонд Ти́птон (; род. 25 октября 1947) — британский музыкант, гитарист группы Judas Priest с 1974 года. До Judas Priest играл в группах Merlin, Shave & Dry и Flying Hat Band. С 1994 года выпустил также два сольных альбома под своим именем, на которых сам и поет, и играет на гитаре. Типтон является одним из самых техничных гитаристов, играющих в стиле хэви-метал.
12 Февраля 2018 года было заявлено, что музыкант не сможет полноценно принять участие в грядущем туре группы из-за болезни Паркинсона, но останется участником Judas Priest.

Ранние годы 
Гленн Типтон родился 25 октября 1947 года в небольшом городе Блекхит, Уэст-Мидлендс. Мама Гленна начала учить сына игре на фортепиано в возрасте 9 лет. Обучение продолжалось недолго, так как  мать из-за невнимательности сына перестала давать уроки.
Заинтересованность гитарой пришла Гленну в возрасте 19 лет, когда тот наблюдал за игрой своего старшего брата Гэри, который к тому моменту играл в местной группе под названием Atlantics. 
Первым инструментом Гленна была акустическая гитара Hofner. Затем он хотел приобрести Rickenbacker, но был в состоянии позволить себе лишь Fender Stratocaster. Это была его основная гитара до того момента, пока её не украли на одном из шоу. Вскоре он купил чёрный Stratocaster, а чуть позднее, Gibson SG. Обе эти гитары можно увидеть, когда Judas Priest играли на Old Grey Whistle Test в 1975 году.

Judas Priest 

По условиям контракта, заключённого группой Judas Priest со звукозаписывающей фирмой Gull, коллектив должен был найти второго гитариста. В мае 1974 года Типтон присоединился к Judas Priest, как раз во время записи первого альбома - Rocka Rolla. Гленн часто играл на клавишных на ранних альбомах.

Все последующие работы группы отмечены вкладом Типтона как одного из основных композиторов группы наравне с Робом Хэлфордом и К.К. Даунингом, а гитарный дуэт Типтона и Даунинга стал одним из новаторских шагов группы, который впоследствии был скопирован многими другими группами

Сольная карьера 
Гленн выпустил 2 сольных альбома - Baptizm of Fire (1996) и Edge of the World (2006), которые были записаны с сессионными музыкантами.
Baptism of Fire был широко отмечен как превосходная работа. Альбом появился в продаже 19 февраля 1997 года. Гленн исполнил на нём не только гитарные, но и все вокальные партии.

Личная жизнь 
Гленн Типтон живёт в селе Romsley, Worcestershire, Уэст-Мидлендс, близ Бирмингема, Англия. Там же, рядом с домом, располагается его личная студия звукозаписи. В 1980-х купил недвижимость в Испании. Типтон и его приятель, гитарист Кеннет Даунинг, любят играть в теннис и гольф.

Гленн был женат. Имеет двоих детей, Карина (1981) и Рик (1986).

Стиль игры и техника 
Манера игры Типтона отличается исключительной техничностью, но в отличие от К.К. Даунинга, уделяющего большое внимание скорости игры, звучание его гитары характеризуется большей мелодичностью со значительным влиянием классической музыки. Для соло Типтона характерно использование приёмов легато, тремоло, хаммер-он и пулл-оф. Несмотря на то, что соло Гленна выдержаны в одном стиле на протяжении большей части его карьеры, с течением времени он начинал использовать различные приёмы игры, такие как тэппинг и свип. Типтон сочинил очень сложные и техничные соло на протяжении многих лет без ущерба мелодии и воспроизводит эти соло нота в ноту на концертах. Исполнение соло дуэтом с Кеннетом Даунингом стало "визитной карточкой" группы.

Дискография

Judas Priest

Сольные альбомы 
 Baptizm of Fire — 
 Edge of the World —

Синглы 
 «Paint It Black» — 1996
 «Enter the Storm» — 
 «Extinct» — 1997
 «Kill or Be Killed» — 1997
 «Edge of the World» — 2006

Музыканты на сольных альбомах 
Постоянного аккомпанирующего состава у Типтона нет. Для записи каждого альбома, а иногда и отдельных песен, Гленн приглашает к сотрудничеству музыкантов из других групп.
 Бас
 Билли Шихэн
 Роберт Трухильо (Metallica, экс-Ozzy Osbourne)
 Джон Энтвистл (The Who)
 Си Джей де Виллар
 Ударные
 Кози Пауэлл (Black Sabbath, Rainbow, Yngwie J. Malmsteen)
 Брукс Уокерман
 Шэннон Ларкин (экс-Black Sabbath)

 Церковный орган
 Дон Эйри (Deep Purple, экс-Black Sabbath, экс-Judas Priest, экс-Ozzy Osbourne, экс-Rainbow, экс-Sinner, Whitesnake)
 Бэк-вокал
 Уайтфилд Крэйн

Примечания

Литература

Ссылки 
 Glenn Tipton на Encyclopaedia Metallum
 Glenn Tipton. Интервью.

Музыканты хеви-метала
Хеви-метал-гитаристы Великобритании
Рок-музыканты Великобритании
Гитаристы по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1948 году
Родившиеся 25 октября
Музыканты Judas Priest
Соло-гитаристы
Члены Зала славы рок-н-ролла